František Holík (ur. 23 października 1998) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu LSK Lomnice nad Popelkou. Brązowy medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2015). Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2014–2018), igrzysk olimpijskich młodzieży (2016) oraz uniwersjady (2023).

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował w lutym 2012 w Libercu, a pierwsze punkty zdobył w sierpniu 2013 w Zakopanem, zajmując 22. miejsce. W kolejnym miesiącu w Lillehammer rozpoczął starty w Letnim Pucharze Kontynentalnym. W zimowej edycji cyklu zadebiutował w grudniu 2014 w Renie, zajmując lokaty w siódmej dziesiątce.

17 stycznia 2015 w Sapporo zajął 9. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego, zdobywając tym samym pierwsze w karierze punkty cyklu. 24 stycznia 2015 na tej samej skoczni zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 49. miejsce. Wystartował na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015, zdobywając brązowy medal w konkursie drużyn mieszanych. Indywidualnie zajął 9., a w drużynie męskiej – 8. miejsce. 

W latach 2014–2018 pięciokrotnie wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, najwyżej sklasyfikowanym będąc na 30. pozycji indywidualnie, 6. w drużynie męskiej i 8. w drużynie mieszanej.

W styczniu 2023 wystartował na zimowej uniwersjadzie, gdzie zajął 12. miejsce indywidualnie.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Holíka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty F. Holíka na uniwersjadzie – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Holíka na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Holíka na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1998